Luchthaven Sjeremetjevo in Moskou, aangeduid met de luchthavencode SVO
 SVO-volgorde (subject-verb-object), een woordvolgorde in een taal
 Sportvereniging Oosterend, een Nederlandse voetbalvereniging uit Oosterend
 SVO '68, een Nederlandse amateurvoetbalcub uit Ooij
 Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO), Nederlandse organisatie (1966-1996)